Be 4/6 steht für folgende Schweizer Triebfahrzeuge:

Straßenbahn:
 Bernmobil Be 4/6, Combino-Straßenbahnwagen in Bern
 FB Be 4/6, Niederflurhalbzug der Forchbahn
 TPG Be 4/6, frühe Niederflurstraßenbahn in Genf
 VBZ Be 4/6 (Mirage), Doppelgelenkstraßenbahn in Zürich
 VBZ Be 4/6 (Tram 2000), Gelenkstraßenbahnwagen in Zürich
 Be 4/6, Gelenkwagen in Basel, siehe Strassenbahn Basel #Rollmaterial
 Be 4/6, Gelenkwagen in Basel, siehe Baselland Transport #Rollmaterial

Eisenbahn:
 SBB Be 4/6 12301, siehe SBB Fb 2x2/3 11301
 SBB Be 4/6 12302, siehe SBB Fb 2x2/3 11302
 SBB Be 4/6 12303–12342
 SBB Be 4/6, siehe SBB Ce 4/6, Personentriebwagen